Cratere Ross – cratere lunare
Cratere Ross – cratere su Marte